A park jelentései lehetnek:

 park, köz- vagy magánterületen kialakított nagyobb díszkert vagy természetközeli gondozott terület
 park, gépek vagy közlekedési eszközök, illetve tevékenységek összessége, telepe, térbeli koncentrációja

Földrajzi helyek
 Amerikai Egyesült Államok
 Park (Indiana)
 Park (Kansas)
 Park (Kentucky)
 Park (Texas)
 Park (Washington)
 Park megye (Colorado)
 Park megye (Wyoming)
 Parks (Arizona)
 Parks (Louisiana)
 Parks (Nebraska)
 Egyesült Királyság
 Park (Londonderry)
 Park (Merthyr Tydfil)
 Park (Külső-Hebridák), sziget
 Park (Reading)
 Park (Tunbridge Wells)
 The Parks, Oxford

Személyek
 Pak (Park), koreai vezetéknév

Egyéb
 Park (film), 2006